Айзенберг, Ейзенберг ( — залізна гора):

Населені пункти 
 Айзенберг — комуна в Німеччині, земля Баварія.
 Айзенберг — місто в Німеччині, земля Рейнланд-Пфальц.
 Айзенберг — місто в Німеччині, районний центр, розташований в землі Тюрингія.
 Моріцбург (до 1934 року: Айзенберг) — місто в окрузі Майсен в німецькій землі Саксонії.

Айзенберг:

 Джессі Адам Айзенберг () — американський актор.
 Айзенберг Григорій Давидович (1908-1993) — кінооператор, лауреат Сталінської пресії.
 Айзенберг Олександр Абрамович (1899-1984) — терапевт, доктор медичних наук, професор.
 Айзенберг Яків Ейнович — головний теоретик чотирьох поколінь систем керування ракетно-космічної техніки.

Див. також 
 5584 Айзенберг — астероїд головного поясу.

Єврейські прізвища